Уди́нский язы́к — язык удинов, один из кавказских языков. Входит в лезгинскую группу нахско-дагестанской (восточно-кавказской) семьи языков, делится на два диалекта — ниджский и огузский (варташенский). Относится к агглютинативным языкам.

Степень их расхождения не препятствует их взаимопониманию, хотя каждый диалект развивается самостоятельно. На удинском языке говорят около 10000 человек. При этом он считается бесписьменным, хотя в последнее время предпринимаются усилия по созданию письменности. Удинский язык используется только в быту. В качестве официального языка удины используют язык той страны, в которой проживают: в Азербайджане — азербайджанский, в России — русский, в Казахстане — русский и казахский, в Грузии — грузинский, в Армении — армянский и т. д. Большинство удин двуязычны, нередко трёхъязычны. 

О создании агванской (кавказско-албанской) письменности повествуют древние армянские историки Корюн, Мовсес Хоренаци, Мовсес Каганкатваци, Степанос Орбелян. Из армянских историков прямые указания о её бытовании также имеются у Егише, Гевонда и в некоторых других источниках. Все упомянутые средневековые авторы солидарны в одном — агванский алфавит, так же как армянский и грузинский, создал св. Месроп Маштоц.

Лингвогеография

Ареал и численность 
У удин никогда не существовало национальных школ. В дореволюционный период школьное преподавание в Варташене (ныне Огуз, Азербайджан) велось по-русски и по-армянски. Делопроизводство в обоих сёлах велось по-армянски. Армянские школы сохранились до конца 1930-х гг., затем преподавание велось на азербайджанском языке. В начале 1950-х гг. местные власти преобразовали азербайджанские школы для удин в русские.

Удины, проживающие в Зинобиани (Грузия), учатся в грузинской школе, российские удины — в русских.

Во время переписи 1989 года свыше 70 % российских удин называли в качестве родного языка удинский, около 25 % — русский. Три четверти российских удин были двуязычными, включая примерно 60 % владеющих удинским и русским. Удины Закавказья также в подавляющем большинстве двуязычны: в Грузии они знают удинский и грузинский, а в Азербайджане трёхъязычно — удинский, азербайджанский, русский.

Удинский язык распространен компактно в селе Нидж Габалинского района и в районном центре Огуз Азербайджана и в селе Зинобиани Кварельского района Грузии, а также дисперсно в Армении и других странах. В России в 2002 было зарегистрировано 2266 человек, говорящих по-удински (из 3721 этнических удинов).

Диалекты 
Удинский язык имеет два диалекта: ниджский и варташенский (варташенско-октомберийский).

Ниджский диалект имеет свои подговоры, делящиеся на 3 подгруппы — нижние, промежуточные и верхние. Существует версия, что эти подговоры исторически являлись отдельными говорами (а возможно, когда-то и диалектами) удинского языка.

После переселения удинов из разных мест (из Карабаха, Тауза и соседних сёл) в село Нидж эти говоры постепенно слились в ниджский диалект. К варташенскому диалекту относятся два говора — собственно варташенский и октомберийский. Октомберский говор существенно не отличается от варташенского диалекта, так как удины переселились в Зинобиани (Октомбери) в 1922 году.

Под влиянием армянской церкви на протяжении истории было заимствовано много армянских слов.

Письменность 
С исторической точки зрения кавказско-албанский язык ближе всего к удинскому, вернее, к древнеудинскому языку. Считается, что в V веке н. э. письменность для агванского языка была создана Месропом Маштоцем. Алфавит состоял из 52 букв. В дальнейшем этот алфавит получил широкое применение: на албанский язык были переведены важнейшие библейские тексты, на нём велась церковная служба. Однако впоследствии, в силу исторических причин албанская письменность перестала использоваться и постепенно исчезла. Литературный албанский язык или общенародный язык койнэ так и не создались.

В начале и середине XX века были найдены несколько надписей на албанском языке, однако ученым долгое время не удавалось прочесть их. В 1996 году грузинский ученый Заза Алексидзе обнаружил в монастыре Св. Екатерины на Синае грузино-албанский палимпсест (около VII—VIII века). Найденный текст представляет собой богослужебный сборник, включающий в основном отрывки из Нового Завета. После этой находки отпали все сомнения в существовании албанского алфавита и развитого литературного языка. В настоящее время эти тексты расшифрованы, переведены и опубликованы. После изучения этих текстов специалисты однозначно сделали вывод — албанский язык ближе всего к удинскому языку.

Удинский язык в прошлом был распространен на гораздо большей территории, нежели сегодня, и что он является одним из языков Кавказа, который когда-то имел свою письменность, но впоследствии перестал использовать её.

Над дешифровкой палимпсеста работал коллектив авторов Вольфганг Шульце, Йост Гипперт, Заза Алексидзе и П. Маэ. Работа издана в 2 томах (530 страниц) в издательстве «Брепольс» расположенное в бельгийском городе Тюрнхаут.

В 1937 г. И. В. Абуладзе нашёл агванский алфавит (52 буквы, многие напоминают армянские и грузинские — хуцури) в армянской рукописи XV в., хранящейся в Матенадаране. В 1948—1952 гг. во время раскопок в Мингечауре было сделано ещё несколько эпиграфических находок. В 1956 г. Г. Курдиан (США) открыл второй экземпляр алфавита (переписанный в XVI в.).

В 1930-е годы была предпринята попытка создания удинской письменности на латинской основе. На этом алфавите был выпущен букварь. Однако в скором времени использование этого алфавита прекратилось.

В 1974 году удинский алфавит на основе кириллицы был составлен В. Л. Гукасяном. Он использовал его в своём словаре А а, Аъ аъ, Аь аь, Б б, В в, Г г, Гъ гъ, Гь гь, Д д, Дж дж, ДжӀ джӀ, Дз дз, Е е, Ж ж, ЖӀ жӀ, З з, И и, Й й, К к, Ҝ ҝ, КӀ кӀ, Къ къ, Л л, М м, Н н, О о, Оь оь, П п, ПӀ пӀ, Р р, С с, Т т, ТӀ тӀ, У у, Уь, Уь, Ф ф, Х х, Хъ хъ, Ц ц, Ц' ц', ЦӀ цӀ, Ч ч, Ч' ч', ЧӀ чӀ, Чъ чъ, Ш ш, ШӀ шӀ, Ы ы. Этот алфавит также был использован в сборнике «Нана очъал», вышедшем в 1996 году.

В середине 1990-х новый удинский алфавит на латинской графической основе был составлен в Азербайджане. На нём был выпущен букварь и два сборника произведений Кечаари. Также он был внедрён в учебную практику в школе села Нидж. Алфавит имеет следующий вид:

В 2007 году в Астрахани В. В. Дабаковым был издан сборник удинского фольклора. В этой книге использовался другой вариант латинского алфавита: A a, Ă ă, Ә ә, B b, C c, Ĉ ĉ, Ç ç, Ç' ç', Č č, Ć ć, D d, E e, Ĕ ĕ, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, Ĭ ĭ, J j, Ĵ ĵ, K k, K' k', L l, M m, N n, O o, Ö ö, Ŏ ŏ, P p, P' p', Q q, Q' q', R r, S s, Ś ś, S' s', Ŝ ŝ, Ş ş, T t, T' t', U u, Ü ü, Ŭ ŭ, V v, X x, Y y, Z z, Ź ź.

В изданных в 2010—2016 годах в Азербайджане учебниках удинского языка для 2-4 классов используется следующий вариант алфавита: A a, B b, C c, Č č, Ç ç, Ç̌ ç̌, C' c', Č' č', D d, E e, Ĕ ĕ, Ә ә, Ә̌ ә̌, F f, G g, Ğ ğ, H h, X x, I ı, İ i, Ĭ ĭ, J j, J̌ ǰ, K k, K' k', Q q, Q' q', L l, M m, N n, O o, Ö ö, Ŏ ŏ, P p, P' p', R r, S s, Ś ś, S' s', Ş ş, Š š, T t, T' t', U u, Ü ü, Ŭ ŭ, V v, Y y, Z z.

В 2013 году в России вышел удинский букварь «Нанай муз», где использован алфавит на основе кириллицы, представляющей собой модифицированный вариант алфавит из словаря Гукасяна. Алфавит имеет следующий вид:

Новый этап развития письменности и преподавания удинского языка начался после распада СССР. В 1992 г. в Баку был опубликован проект программы удинского языка для начальных классов. Проект составили Г. А. Кечаари, удинский просветитель из Ниджа, и Ю. А. Айдынов, сотрудник НИИ педагогических наук Азербайджана. Проект предусматривал выпуск удинского букваря и учебника по удинскому языку. Изначально букварь был составлен на основе кириллической графики, звуки были обозначены по образцу алфавита в словаре В. Гукасяна. Но позже в связи с принятием нового азербайджанского алфавита на основе латиницы удинский алфавит тоже пришлось перевести на латиницу (в целом система обозначения знаков осталась такой же, с одной лишь разницей, что использовались латинские буквы). В результате в середине 90-х был напечатан удинский букварь и учебник по удинскому языку для начальных классов.

В настоящее время в школах Ниджа преподается удинский язык. Однако преподавание ведётся не на должном уровне. Редко можно найти того, кто свободно читает на новом алфавите. Отчасти это связано с тем, что используемый вариант удинского алфавита опять-таки получился неудобным для изучения и применения, поэтому даже у обучающихся детей он вызывает затруднение. Удинский язык преподается также в начальных классах в Зинобиани, там алфавит (на основе грузинской графики) и пособие по изучению языка составил местный удин Мамули Нешумашвили. Этот алфавит содержит все буквы современного грузинского алфавита, а также знаки ა̈, ა>, ჲა, ე̈, ე>, ჲე, ი̆, ი>, ჲი, ო̈, ო>, ჲო, უ̈, უ>, ჲუ, ჲ, ƒ, ჴ, ჷ.

В 1996 году впервые была напечатана книга на удинском языке «Нана очъал», сборник литературных произведении различных авторов. Книга была напечатана на основе кириллицы по образцу алфавита Гукасяна. В 2001 г. вышла книга Г. Кечаари «Orayin». В неё вошли стихотворения, сказки, легенды, а также удинские пословицы и анекдоты. В 2003 г. вышла ещё одна книга Г. Кечаари «Buruxmux», сборник стихотворений на удинском языке. Эти книги изданы уже на новом алфавите на основе латиницы. Все три книги на ниджском диалекте.

Таблица соответствия алфавитов 
Составлено по:

История изучения 
Важный этап в истории удинского языка обычно относят к XIX и началу XX века. В это время начинается научное исследование языка и предпринимаются первые попытки придать удинскому языку письменный вид. Начало изучению удинского языка связано с именем А.А Шифнера, первым напечатавшим монографию об удинском языке (1863 г .). В дальнейшем продолжил эту работу А. Дирр, который в 1902 г. опубликовал монографию «Грамматика удинского языка».
Большой вклад в дело изучения удинского языка и приданию ей письменности вложили сами удины. Ещё в 1850-х годах удин из Варташена Георгий Бежанов активно помогал Шифнеру в исследовании языка. Он начал составлять словарь своего языка, но преждевременная смерть прервала его работу. Позже, в конце XIX века в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» были опубликованы тексты на удинском языке на основе кириллической графики — различные удинские сказки, легенды.Эти материалы были собраны братьями С. и М. Бежановыми, удинами из Варташена. Но самым большим текстом, опубликованным в том же издании, было «Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна» на удинском языке, также переведенное и подготовленное Бежановыми. Немало занимались исследованием удинского языка Абкар Пайазат и Семен Урузов, также удины из Варташена. С. Урузов работал над лексикой удинского языка, и им был составлен словарь.

Большой вклад в научное исследование удинского языка внесли Е. Ф. Джейранишвили (удин из Зинобиани) и В. Н. Панчвидзе, исследовавшие грамматику удинского языка и впервые сопоставившие оба диалекта. Особо следует отметить работу выдающегося ученого и исследователя удинского языка Ворошила Гукасяна, удина из Ниджа. В 1974 году вышел его «Удинско-азербайджанско-русский словарь» — по сути, Ворошил Левонович стал составителем первого словаря удинского языка на обоих диалектах. При этом, в отличие от прежних работ подобного рода, его словарь был составлен на высоком профессиональном уровне. Для обозначения звуков удинского языка здесь использовался общепринятый способ практической транскрипции для народов Кавказа — транскрипция на основе кириллической графики с добавлением дополнительных знаков. Однако, хотя удинский словарь и был выпущен в свет, а удины тем самым получили возможность обозначать удинские звуки на письме, удинский язык по-прежнему оставался бесписьменным — отчасти из-за того, что выпуск словаря не предназначался для практических целей, а скорее имел научную ценность. В то же время, в случае отсутствия этого словаря, в силу некоторых причин сегодня было бы уже очень тяжело собрать такого рода лексический материал.

Тексты, изданные в «Сборнике материалов для описания местностей и племён Кавказа» братьями Бежановыми, были основаны на азбуке, составленной ими.

В 2009 году в Москве вышла книга, посвящённая удинскому языку — «Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка», а в 2010 году в Баку был издан удинско-азербайджанско-русский словарь.

Примечания

Литература 
 Ворошил Г. (Гукасян). Удинско-азербайджанско-русский словарь. Баку, 1977.
 Дирр А. М. Грамматика удинского языка // СМОМПК. Тифлис, 1904. Вып. 30.
 Джейранишвили Е. Ф. Удинский язык // Языки мира. Кавказские языки. М., 1999.
 И. В. Кузнецов. ЗАМЕТКИ К ИЗУЧЕНИЮ АГВАНСКОГО (КАВКАЗСКО-АЛБАНСКОГО) ПИСЬМА
 Языки Российской Федерации и соседних государств: Энциклопедия. Том 3. М., 2005. Талибов Б. Б. (при участии Майсака Т. А.) Удинский язык. С. 178—187.
 Schiefner A. Versuch über die Sprache der Uden. St. Petersburg, 1863. (А. Шифнер. Опыт описания языка удин. — На нем. яз.)
 М. Дирр. Грамматика удинского языка. Тифлис, 1903.
 Гукасян В. Л. «К трехъязычию удин». Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972., стр. 286—295

Ссылки 

 Удинский язык в проекте «Малые языки России» (ИЯз РАН)
 Удинский язык: Древний язык Кавказской Албании в проекте «Языки России» (ПостНаука)
 UDINS.RU/СOM- см. статью «Удинский язык»
 John M. Clifton, Deborah A. Clifton, Peter Kirk, and Roar Ljøkjell. The Sociolinguistic Situation of the Udi in Azerbaijan. SIL International, 2005
 Игорь Кузнецов. Удины.
 Удины и удинский язык: Материалы и ссылки

Лезгинские языки
Языки Азербайджана
Языки Грузии
Языки России